Durm ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Durm (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Josef Durm (1837–1919), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Leopold Durm (1878–1918), deutscher Arzt und Kunstmaler
 Martin Durm (* 1959), deutscher Hörfunkreporter und Auslandskorrespondent
 Paul Durm (1920–2015), deutscher Politiker (CDU)